Daniel Heintz il Vecchio (1530/1535-1596) – architetto e scultore svizzero
 Dominique Heintz (1993) – calciatore tedesco
 Joseph Heintz il Giovane (1600 circa–1678) – pittore tedesco, figlio di Joseph Heintz il Vecchio
 Joseph Heintz il Vecchio (1564-1609) – pittore svizzero
 Philip Heintz (1991) – nuotatore tedesco
 Richard Heintz (1871-1929) – pittore e incisore belga
 Tobias Heintz (1998) – calciatore norvegese
 Wulff-Dieter Heintz (1930-2006) – astronomo tedesco